Aldo Carotenuto (1933-2005), psychologue, écrivain et enseignant italien;
 Bruno Carotenuto (1941- ), acteur italien;
  (1925- ), peintre et sculpteur italien;
  (1966- ), journaliste et historien italien;
 Mario Carotenuto (1916-1995), acteur italien;
 Memmo Carotenuto (1908-1980), acteur italien;
 Nello Carotenuto, acteur italien;
 Pasquale Carotenuto (1982- ), footballeur de plage italien.